Садо́вый переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Садовый переулок — улица в Кирове.
 В Липецке:
 Садовый переулок.
 2-й Садовый переулок.
 Садовый переулок — улица в Нижнем Новгороде.
 Садовый переулок — улица в Пскове.
 Садовый переулок — улица в Салавате.
 Садовый переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Садовый переулок — улица в Твери.
 В Томске:
 Садовый переулок между Учебной улицей и улицей Полины Осипенко;
 Садовый переулок в Тимирязевском.

Украина 
 Садовый переулок — улица в Киеве.
 Садовый переулок — улица в Мелитополе.

См. также 
 Садовый тупик;
 Садовый мост;
 Садовая улица.